Понка:
 Понка — индейское племя сиуанской группы.
 Понка — язык племени понка.
 Понка — индейская резервация.
 Поночка — персонаж сериала Уолта Диснея